Родионенко () — украинская фамилия. Известные носители:

 Родионенко, Андрей Фёдорович (род. 1942) — главный тренер сборной России по спортивной гимнастике.
 Родионенко, Валентина Александровна (род. 1936) — государственный тренер сборной России по спортивной гимнастике.
 Родионенко, Виталина Анатольевна (род. 2004) — российская футболистка.
 Родионенко, Георгий Иванович (1913—2014) — российский ботаник.
 Родионенко, Михаил Викторович (род. 1973) — украинский футбольный арбитр.